Sarna ima više značenja:
 Sarna, Arezzo
 Sarna, Ravenna